Les termes descente infernale peuvent désigner :
 la Descente infernale, une course de caisses à savon organisée dans la ville de Bourges ;
 La Descente infernale, un film sorti en 1969.